
Molekulska formula -{C5H11NO2S}- se može odnositi na:
 Metionin
 Penicilamin